FC Utrecht (wym. ) – holenderski klub piłkarski z siedzibą w Utrechcie. Powstał 1 lipca 1970 w wyniku fuzji trzech utrechckich zespołów: DOS, Elinkwijk i Velox. W latach 80. regularnie występował w europejskich pucharach.

Sukcesy 
 mistrz Holandii: 1958 (jako DOS)
 3 razy zdobywca Pucharu KNVB: 1985, 2003, 2004
 zdobywca Johan Cruijff-schaal (Superpucharu Holandii): 2004

Obecny skład 
 Stan na 10 stycznia 2017

Europejskie puchary

VV DOS

FC Utrecht

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona FC Utrecht

 
Utrecht FC
Kluby piłkarskie założone w 1970